Kegnæs (schiereiland), schiereiland in Denemarken
 Kegnæs (parochie), parochie in Denemarken